Belgica – provincia dell'Impero romano
 Belgica – spedizione dell'Antartide svoltasi tra il 1897 e il 1899
 Belgica – nave utilizzata per la spedizione Belgica
 Belgica – ghiacciaio sulla Costa di Graham (Antartide)
 Bélgica – stazione della linea ML2 della rete tranviaria di Madrid (Spagna)
 Belgica – genere di insetti della famiglia Chironomidae
 Belgica – rappresentazione nazionale allegorica del Belgio
 Belgica – asteroide della fascia principale
 Belgica – film belga del 2016 diretto da Felix van Groeningen